Маунт-Рейнир или Рейнир — стратовулкан, высочайшая точка Каскадных гор.
 Маунт-Рейнир (национальный парк) — национальный парк в США.
 Маунт-Рейнир (Мэриленд) — город в штате Мэриленд.